Список країн-лідерів за кількістю користувачів Інтернету в абсолютних числах із загальною кількістю користувачів Інтернету понад 10 мільйонів осіб (наведено також кількість користувачів Інтернету у відсотках до загальної чисельності населення, 2015—2018 роки):

Список країн за кількістю користувачів Інтернету в абсолютних числах та у відсотках до загальної чисельності населення (2009—2010 р):

Примітки

Посилання 
 https://www.internetworldstats.com/top20.htm
 http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=621

Списки країн
Міжнародні рейтинги